Тра́нспортный — название населённых пунктов в России:

 Транспортный — посёлок в городе Горячий Ключ Краснодарского края.
 Транспортный — посёлок в Тенькинском районе Магаданской области.
 Транспортный — железнодорожный разъезд в Дергачёвском районе Саратовской области, упразднён в 2016 г.

См. также